Consejo de la Juventud de España, organisme representatiu de les organitzacions juvenils d'Espanya
 Cambridge Journal of Economics, revista científica especialitzada en temes d'economia
 Canadian Journal of Economics, revista científica especialitzada en temes d'economia